Andrea Scotti (1931) – attore italiano, noto anche come Andrew Scott
 Andrew Scott (1967) – musicista canadese
 Andrew Scott (1976) – attore irlandese
 Andrew Scott – personaggio immaginario della serie Universal Soldier
 Andrew Scott – cavaliere neozelandese